Suprotec Racing (Супротек Рейсинг) — российская автогоночная команда, выступающая на отечественных и мировых соревнованиях. Команда была создана 18 марта 2016 года. Датой основания команды считается покупка автомобиля «Нива» ВАЗ-2329, которая в результате модификации стала спортивным прототипом «Нива Superproduction». Участники команды - Борис Гадасин, Андрей Новиков входят в шорт-лист пилотов FIA. В сезоне 2018 года пилотом "Нивы" стал Дмитрий Воронов, мастер спорта, обладатель Кубка России по ралли, 2-х кратный Чемпион России по ралли. Воронов сменил А. Потапова, выступавшего в сезоне 2016-2018.

История 
Первостепенными целями команды являются:
 Создание отечественной автомобильной спортивной команды, представляющей возможности российской научной и инженерной мысли, спортивного опыта, способной конкурировать с лидерами в ралли-рейдах международного уровня в категории T1 «Super production»
 Проведение испытаний новейших технологических разработок в области автохимии по поддержанию рабочих характеристик автомобиля
На данный момент, команда представлена пятью автомобилями, экипажи участвуют в зачетах T1, T3 и R.

В 2016 году автомобили обслуживались на базе команды «ГАЗ Рейд Спорт» в городе Ульяновск, Россия, где Ниву подготавливали к Шёлковому пути. На сезон 2017 года команда перебазировалась в мастерскую «G-Force Motorsport» в город Санкт-Петербург, Россия.

Спортивная команда

Гонки

Сезон 2016

Первой гонкой, в которой участвовала команда «Suprotec Racing» является "Золото кагана — 2016", проходившая с 27 по 30 апреля, участники:
УАЗ 31622, экипаж: Александр Потапов и Павел Милосердов
Polaris RZR XP 1000, экипаж: Мария Опарина и Сергей Лебедев

 Дебютной гонкой в которой принял участие флагман команды — «Нива Superproduction», стал ралли-рейд «Великая степь — Дон» проходивший с 10 по 12 июня 2016 года, участники:
 Polaris RZR XP 1000, экипаж: Сергей Калинин и Дмитрий Калинин
 Polaris RZR XP 1000, экипаж: Мария Опарина и Сергей Лебедев
 ВАЗ-2329, экипаж: Александр Потапов и Павел Милосердов

 8 июля 2016 года, в городе Москве стартовал ралли-марафон «Шёлковый путь», участники:
 LAND ROVER RANGE ROVER (G-Force Proto NL+), экипаж: Андрей Рудской и Евгений Загороднюк
 ВАЗ-2329, экипаж: Александр Потапов и Павел Милосердов
 Polaris RZR XP 1000, экипаж: Мария Опарина и Александр Терентьев
24 июля все экипажи успешно дошли до финишного подиума в Пекине, Китай.
 11-14 августа 2016 года, в поселке Тихань, Веспрем, Венгрия, этап FIA «HunGarian Baja» , участники:
 G-Force Proto NL+, экипаж: Борис Гадасин и Евгений Загороднюк

 3 сентября 2016 года, этап чемпионата России по ралли-рейдам «Великая степь — Шелковый путь», участники:
 G-Force Proto NL+, экипаж: Борис Гадасин и Дмитрий Павлов
 G-Force Proto NL+, экипаж: Андрей Рудской и Евгений Загороднюк
 ВАЗ-2329, экипаж: Александр Потапов и Александр Терентьев
 Polaris RZR XP 1000, экипаж: Мария Опарина и Сергей Лебедев
 Mitsubishi Pajero, экипаж: Михаил Мулюкин и Руслан Мосолов
 Mitsubishi Pajero, экипаж: Олег Максимов и Антон Плетенев
7 сентября 2016 года финишировали все экипажи, кроме экипажа Олега Максимова.
 27-29 октября 2016 года, Пиренейский полуостров, этап FIA  Баха «Portalegre 500», участники:
 G-Force Proto NL+, экипаж: Борис Гадасин и Дмитрий Павлов
 G-Force Proto NL, экипаж: Андрей Новиков и Владимир Новиков
 G-Force Proto NL+, экипаж: Андрей Рудской и Евгений Загороднюк

Сезон 2017

 21-22 января 2017 года, этап кубка России Баха «Снежная битва», участники:
 G-Force Proto NL, экипаж: Андрей Новиков и Владимир Новиков
 G-Force Proto NL+, экипаж: Борис Гадасин и Дан Щемель
 G-Force Proto NL+, экипаж: Андрей Рудской и Евгений Загороднюк

 24-26 февраля 2017 года прошел этап чемпионата России Баха «Россия — Северный Лес 2017», участники:
 G-Force BARS, экипаж: Андрей Новиков и Владимир Новиков
 G-Force BARS, экипаж: Андрей Рудской и Евгений Загороднюк
 G-Force BARS, экипаж: Борис Гадасин и Дан Щемель
 ВАЗ-2329, экипаж: Александр Потапов и Алексей Кузьмич

 27-30 апреля 2017 года прошел этап чемпионата России Баха «Крым», участники:
 ВАЗ-2329 Супротек, экипаж: Александр Потапов и Алексей Кузьмич
 G-Force BARS, экипаж: Андрей Новиков и Владимир Новиков
 G-Force BARS, экипаж: Борис Гадасин и Дмитрий Павлов
 Can Am Maverick, экипаж: Мария Опарина и Сергей Лебедев

 02-04 июня 2017 года прошел этап 3-й этап чемпионата России «Великая степь - Дон», участники:
 ВАЗ-2329 Нива Супротек, экипаж: Александр Потапов и Алексей Кузьмич (технический сход)
 G-Force BARS, экипаж: Андрей Новиков и Владимир Новиков
 G-Force BARS, экипаж: Борис Гадасин и Дмитрий Павлов
 Can Am Maverick, экипаж: Мария Опарина и Таисия Штанева

 29-31 июля 2017 года прошел 2-ой этап Кубка России зачет абсолютный и R, 1-ый Кубка России зачет N и T3, 2-ой этап Кубка России по кросс-кантри ралли, Баха «Коломна 2017», участники:
 ВАЗ-2329 Нива Супротек, экипаж: Александр Потапов и Таисия Штанева
 G-Force BARS 4, экипаж: Андрей Рудской и Евгений Загороднюк
 KTM, экипаж: Иван Ли

 25-27 августа 2017 года прошел 3-й этап Кубка России по ралли-рейдам зачеты - абсолютный (Т1), Т2, Т3, R, N, 3-ий этап Кубка России по кросс-кантри ралли, 4-ый этап чемпионата России зачеты - абсолютный (Т1), Т2, Т3, R, «Великая степь - Волга» (г. Саратов) , участники:
 ВАЗ-2329 Нива Супротек, экипаж: Александр Потапов и Алексей Кузьмич
 G-Force BARS, экипаж: Андрей Новиков и Владимир Новиков
 G-Force BARS, экипаж: Андрей Рудской и Евгений Загороднюк
 G-Force BARS, экипаж: Борис Гадасин и Дмитрий Павлов
 Can Am Maverick, экипаж: Мария Опарина и Таисия Штанева
 KTM: Иван Ли

 21-25 сентября 2017 года прошел 3-й этап Чемпионата России по кросс-кантри ралли, 5-ый этап чемпионата России по ралли-рейдам зачеты - абсолютный (Т1), Т2, Т3, R, «Великая степь - Шелковый путь» (г. Астрахань),  , участники:
 ВАЗ-2329 Нива Супротек, экипаж: Александр Потапов и Алексей Кузьмич
 G-Force BARS, экипаж: Андрей Новиков и Владимир Новиков
 G-Force BARS, экипаж: Андрей Рудской и Евгений Загороднюк
 G-Force BARS, экипаж: Борис Гадасин и Дмитрий Павлов
 Can Am Maverick, экипаж: Мария Опарина и Александр Алексеев
 KTM: Иван Ли

 25-28 августа 2017 года прошел 11 этап Кубка мира по ралли-рейдам (кросс-кантри ралли), из состава команды Супротек Рейсинг было заявлено 3 экипажа:
 G-Force BARS, экипаж: Андрей Новиков и Владимир Новиков
 G-Force BARS, экипаж: Андрей Рудской и Евгений Загороднюк - отозвали заявку
 G-Force BARS, экипаж: Борис Гадасин и Дан Щемель
Автомобили экипажей Бориса Гадасина (перед последним этапом гонки занимавший 3 место) и Андрея Новикова на трассе получили повреждения и не смогли финишировать.

Сезон 2018

 31 декабря 2017 - 14 января 2018 года участники ралли-марафона Africa Eco Race
 G-Force BARS, экипаж: Андрей Рудской и Евгений Загороднюк 
 26 мая 2018 - 29 мая 2018 года Ралли Казахстан 2018, Кубок Мира по ралли-рейдам .
 G-Force BARS экипаж: Борис Гадасин и Игорь Петенко, стартовый номер 207, технический сход
 G-Force BARS экипаж: Андрей Н и Владимир Н, стартовый номер 209, технический сход
 G-Force BARS экипаж: Андрей Рудской и Евгений Загороднюк , стартовый номер 212,

Достижения команды

Итоги сезона 2018

Общие результаты

Итоги сезона 2017 
В командном зачете Чемпионата России по ралли-рейдам 2017 года команда Супротек Рейсинг заняла 1 место .

В индивидуальном зачёте пилотов (первых водителей):
 Зачёт пилотов Т1 (абслют): 1 место - Новиков Андрей, 3 место - Гадасин Борис, 8 место - Рудской Андрей.
 Зачёт пилотов R: 4 место - Потапов Александр.
 Зачёт пилотов T3: 2 место - Мария Опарина.

В индивидуальном зачёте штурманов (вторых водителей):
 Зачёт штурманов Т1 (абслют): 1 место - Новиков Владимир, 3 место - Павлов Дмитрий, 8 место - Загороднюк Евгений.
 Зачёт штурманов R: 5 место - Кузьмич Алексей.
 Зачёт штурманов T3: 2 место - Алексеев Александр, 3 место - Лебедев Сергей.

Общие результаты

Галерея

Примечания

Источники 
  Baja HunGarian — результаты
  Ралли-рейд Шелковый путь 2016
  Баха Порталегри
  Официальный сайт команды

Автогоночные команды России